Баньярес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 29,70 км². Население — 321 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Bañares
 Genealogía del apellido Bañares
 Mapa de bañares 

Муниципалитеты Риохи